

Aziende 
 Caterpillar – azienda meccanica di macchine per costruzioni

Cinema 
 Caterpillar – film del 2010 diretto da Kōji Wakamatsu.

Musica 
 Caterpillar – album di Mina del 1991 
 The Caterpillar – singolo dei The Cure del 1984, dall'album The Top
 Caterpillar – album dei The Tokey Tones del 2003
 Caterpillar – album di Elisa del 2007
 Caterpillar – album di Buckethead del 2014
 Caterpillar – batterista dei Frangar Non Flectar
 Caterpillar (Volume 1) – compilation di brani trasmessi nella prima edizione della trasmissione radiofonica Caterpillar

Radio 
 Caterpillar AM – trasmissione radiofonica del mattino di Radio 2
 Caterpillar – trasmissione radiofonica del pomeriggio di Radio 2